Maelgwn è un nome gallese che può riferirsi a:
 Maelgwn ap Cadwallon – sovrano del Gwynedd del VI secolo
 Maelgwn ab Owain Gwynedd – sovrano di Anglesey del XII secolo